Donja Trepča est un toponyme qui peut désigner :
 Donja Trepča, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić ;
 Donja Trepča, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.